Formula Atlantic sezona 1997 je prvenstvo Formule Atlantic, ki je potekalo leta 1997.

Koledar dirk

Rezultati

Dirkači

1997 v športu
1997